Tarsus – miasto w Turcji, w starożytności: Tars
 tarsus – stopa stawonogów
 tarsus – część stopy kręgowców
 tarsus – szkielet powieki u kręgowców